Арья:

Реки 
 Арья (приток Лозьвы) — в Свердловской области.
 Арья (приток Большой Кокшаги) — в Республике Марий Эл.
 Арья (приток Тавды) — в Свердловской области.
 Арья (приток Усты) — в Уренском районе Нижегородской области.
 Арья (приток Керженца) — в Лысковском районе Нижегородской области.

Населённые пункты 
 Арья — посёлок городского типа в Нижегородской области.
 Большая Арья — село в Нижегородской области.
 Малая Арья — село в Нижегородской области.

Другое 
 Арья (станция) — железнодорожная станция в Нижегородской области.
 А́рья (, , «благородный») — в Древней Индии представитель трёх высших варн (в отличие от шудр); представитель этнической группы ариев. В буддизме — почтительная приставка к именам архатов и бодхисаттв, а также названиям некоторых сутр.
 Арья (, , «благородный») — мифический предок ариев, упоминается в Авесте.
 Арья (, , «Благородная») — имя-эпитет Парвати; ипостась Богини, почитаемая на 2-й день Наваратри.
 Арья Дрёттнинг — персонаж тетралогии «Эрагон» Кристофера Паолини.
 Арья Старк — персонаж цикла «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина.
 Арья, Дарий (род. 1971) — американский археолог персидского происхождения.
 Арья-самадж — индуистское реформаторское движение.